Denumirea de Fotinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Fotinovo, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Fotinovo, un sat în comuna Batak, regiunea Pazardjik.